Адальберт Филипп Камерер (; 25 июня 1786, Бамберг — 15 июля 1848, Рига) — немецкий поэт и прозаик.

Был учителем в Ревеле, Риге, Якобштадте. 

Написал: «Die neue Rossiade» (изданы песни I—III и отрывки из IV и VI песен в СПб., без обозначения года); «Meine Erholungsstunden» (Кульмбах, 1808); «Traumflug in den Orion» (СПб., 1815); «Für Griechenland» (Рига, 1823); «Bruchstück aus dem Tagebuche eines Studenten» (Бамберг, 1824); «Die Jungfrau von Treiden» (исторический роман из XVII века — Рига, 1848) и другие.

Примечания

Литература 
 
 

Писатели Латвии
Писатели Эстонии
Немецкие писатели
Поэты Латвии
Поэты Эстонии
Немецкие поэты